Името Памукчии носят две български села:

 Памукчии, област Стара Загора
 Памукчии, област Шумен